Макси́мово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена в центре района, к северо-востоку от границы райцентра Великие Луки, к северо-западу от волостного центра Шелково. К северо-востоку от деревни — аэропорт «Великие Луки».

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 275 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Шёлковская волость

Населённые пункты Великолукского района